Граф Ги ван ден Стэн де Жеэ (, 24 августа 1906 — 20 декабря 1999, Жее) — бельгийский скульптор, последний частный владелец замка Жее (). Также известен как спортсмен-лыжник, представлял Бельгию на международных соревнованиях.

Граф женился 13 апреля 1940 в Клерфонтен-ан-Ивлин на Марии-Эстель Баркер (род. 1919); они развелись 26 июля 1948. Второй раз женился 3 августа 1948 в Челси на Мойре Батлер (1920 — 26 мая 1959), дочери 5-го маркиза Ормонда, которая была англо-ирландкой по происхождению.

После возвращения в родовой замок Жее в 1950 году, супруги занялись его полным переоборудованием, которое продолжалось и после смерти жены 26 мая 1959. Свой замок он продал провинции Льеж 20 июля 1978.

Его единственный сын Жерар умер 15 апреля 1985.

Граф Ги ван ден Стэн создал много скульптур из бронзы и кованого чугуна, которые размещены в садах замка Шато-Жее. Стиль скульптур — эротический или макабрический.

Литература 
 Albert Burnet, l’univers de bronze du comte Guy van den Steen, Le Soir, 25 mai 1990, p.  20.

Примечания

Ссылки 
 Сайт замка Жее
 https://www.moya-planeta.ru/reports/view/maloizvestnaya_belgiya_chteau_de_jehay_29626/?Relap

Графы Бельгии
Скульпторы Бельгии
Лыжники Бельгии